Тала́с () — станційне селище у складі Жамбильського району Жамбильської області Казахстану. Входить до складу Акбулимського сільського округу.

Населення — 1147 осіб (2009; 522 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Жамбильського району (Жамбильська область)
Селища Жамбильської області